Agenturtheorie steht für:

 Prinzipal-Agent-Theorie, ein Modell der Neuen Institutionenökonomik
 Agententheorie, ein marxistischer Versuch, die Machtergreifung der Nationalsozialisten zu erklären